Příjmení Červenka nosí více významných osobností:

 Alois Červenka – český stavitel harf, otec Oldřicha Červenky
 Bronislav Červenka (* 1975) – český fotbalový obránce
 Dominika Červenková (* 1988) – česká reprezentantka v moderní gymnastice
 František Červenka (1922–???) – politik KSČ, předseda KNV ve Středočeském kraji, poslanec za normalizace
 Jakub Červenka – český saxofonista
 Jan Červenka (1861–1908) – český spisovatel, překladatel a dramatik
 Jana Červenková (* 1939) – česká spisovatelka
 Jaroslav Červenka – český kontrabasista
 Josef Červenka (1932–1989) – římskokatolický duchovní, vikář českolipského vikariátu
 Kateřina Červenková (* 1952) – česká klavíristka a muzikoložka
 Klára Červenková (1873–1945) – česká pedagožka a pacifistka
 Lubomír Červenka (* 1962) – farář a senior Českobratrské církve evangelické
 Marek Červenka (* 1992) – český fotbalový útočník
 Markéta Červenková (* 1991) – česká atletka ve vrhu koulí
 Martin Červenka (rozcestník)
 Matěj Červenka (1521–1569) – kněz a biskup Jednoty bratrské
 Michal Červenka (* 1988) – český politik ČSSD, starosta města Rotava na Sokolovsku
 Milada Červenková (pěvkyně) – česká operní pěvkyně
 Milada Červenková (skladatelka) – česká hudební skladatelka
 Miroslav Červenka (1932–2005) – český básník, překladatel a literární vědec
 Oldřich Červenka (???–1465) – český stavitel harf, syn Aloise Červenky
 Patrik Červenka (* 1999) – český fotbalový záložník
 Petr Červenka (* 1950) – český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Petr Červenka (fotbalista) (* 1966) – český fotbalista
 Roman Červenka (* 1985) – český hokejista
 Thea Červenková (1882–1957/1961) – filmová režisérka, herečka a spisovatelka
 Václav Vojtěch Červenka z Věžňova (1636–1694) – katolický duchovní, spisovatel a historik
 Vladimír Červenka (1881–1960) – katolický politik, generální tajemník ČSL a poválečný poslanec
 Zdeněk Červenka (* 1932) – chemický inženýr, bezpartijní poslanec FS po sametové revoluci

Externí odkazy 
 

Česká příjmení